Master Sword (svensk översättning: mästarsvärdet), även känd som The Blade of Evil's Bane, är ett svärd som Link bär i många av spelen i The Legend of Zelda-serien.

A Link to the Past
Svärdet dyker första gången upp i The Legend of Zelda: A Link to the Past. Master Sword finns längst in i Lost Woods och sitter fast i en sten. För att kunna dra det måste Link ha hittat tre medaljonger. Utan Master Sword går det inte att besegra Agahnim i Light World. Link kan dock inte använda Master Sword på Agahnims kropp, utan måste istället slå tillbaka de trollformler som Agahnim kastar mot honom. Svärdet behövs även för att ta sig in till Agahnims rum och kan sedan genomgå en uppgradering i Dark World senare i spelet.

Ocarina of Time
I The Legend of Zelda: Ocarina of Time sitter Master Sword i Temple of Time, där det väntar på the Hero of Time. När Link för första gången drar upp det legendariska svärdet, försätts han i en sju år lång sömn, då han var för ung för att bruka svärdet som barn. När han väcks upp igen har Ganondorf tagit Triforce of Power och med den lyckats erövra Hyrule och förvandla det till ett mörkt, nästintill obeboeligt land.

The Wind Waker
I The Legend of Zelda: The Wind Waker finns Master Sword fastsatt mitt i det då frusna Hyrule Castle. När Link lyckas dra upp det börjar tiden gå igen, men Ganondorf har lyckats ta bort svärdets kraft genom att mörda Earth Sage Laruto och Wind Sage Fado, vilket gör det värdelöst. När Link drar svärdet får Ganondorf även tillbaka alla sina forna krafter. Link måste nu återställa kraften till svärdet för att än en gång lyckas besegra Ganondorf.

Twilight Princess
I The Legend of Zelda: Twilight Princess hittar Link Master Sword i Faron Woods när han blir vägledd av Skull Kid. När han hittar det blir han till mänsklig form igen, då han tidigare varit i vargform.

Skyward Sword
Det svärd som Link först får tag i, i The Legend of Zelda: Skyward Sword, kallas Goddess Sword. Link behöver finna och absorbera tre magiska flammor, Farore's Flame, Nayru's Flame och Din's Flame, för att kunna transformera Goddess Sword till sin sanna och starkaste form, Master Sword.

The Legend of Zelda-serien

en:Universe of The Legend of Zelda#Master Sword
simple:The Legend of Zelda (series)#Universe